Го́рно-Алта́йск:

 Горно-Алтайск — город на юге Западной Сибири, административный центр и единственный город Республики Алтай, Россия.
 Горно-Алтайск — аэропорт города Горно-Алтайск.
 город Горно-Алтайск — муниципальное образование в Республике Алтай.